Gobbo (italienisch: gobbo‚ der Bucklige) steht für:

 Spitzname für die Anhänger des Fußballclubs Juventus Turin
 Il Gobbo di Rialto, Marmorstatue von Pietro da Salò in Venedig
 eine Kurzform von Goblin, siehe Kobold
 Gobbo dei Carracci oder Gobbo dei Frutti, Spitzname des italienischen Malers Pietro Paolo Bonzi (1573–1636)

Gobbo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Gobbo (1857–1907), italienischer Künstler
 Gian Paolo Gobbo (* 1949), italienischer Politiker
 James Gobbo (1931–2021), australischer Jurist und ehemaliger Gouverneur des Bundesstaates Victoria
 Maddalena Del Gobbo, italienische Cellistin
 Renzo Gobbo (* 1961), italienischer Fußballspieler und Manager
 Tessa Gobbo (* 1990), US-amerikanische Ruderin

Siehe auch: